Субботниковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Субботники. 

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Никольское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 157 км²
 Расположение: восточная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на северо-востоке и востоке — с  Гагаринский район Смоленской области
 на юге — Суторминским сельским поселением
 на юго-западе — с Мальцевским сельским поселением
 на западе — с Никольским сельским поселением
 на северо-западе — с Хлепенским сельским поселением
 Крупные реки: Лусса, Ракитня.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 17 населённых пунктов.
 Субботники, деревня
 Бобышево деревня
 Бурдово, деревня
 Колокольня, деревня
 Кукино, деревня
 Леушники, деревня
 Лычники, деревня
 Никитино, деревня
 Ноздринка, деревня
 Перевесье, деревня
 Подберезье, деревня
 Попсуево, деревня
 Попцово, деревня
 Прудище, деревня
 Пырьево, деревня
 Соколино, деревня
 Ярыгино, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, деревообработка, охотохозяйства .

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Сычёвского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году